Streimelweger ist der Familienname folgender Personen:

 Niklas Streimelweger (* 2000), österreichischer Fußballspieler
 Thomas Streimelweger (* 1959), österreichischer Unternehmer